Стойков — болгарская фамилия. Употребляется с ударением как на первом, так и на втором слоге. Женский вариант фамилии — Стойкова.

Известные носители 
 Стойков, Ацо (1983) — македонский футболист, нападающий команды «Вардар».
 Стойков, Василий Иванович (1929—2020) — проректор Санкт-Петербургской Духовной академии по учебной работе, заслуженный профессор богословия.
 Стойков, Даме (Дамян) (1966) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Стойков, Денис Андреевич (1974) — российский спортсмен, телеведущий, кандидат экономических наук.
 Стойков, Стойко (1912—1969) — болгарский языковед, болгарист, основоположник болгарской диалектологии.
 Стойков, Стоян Костадинов (в монашестве Иоанн; 1949—2019) — епископ Болгарской Православной Церкви, епископ Главиницкий.

См. также 
 Стойкович
 Стойково